10 złotych polskich (1820–1825) – dziesięciozłotowa moneta Królestwa Kongresowego okresu autonomii bita na podstawie zgody Aleksandra I z 20 października 1818 r.
 10 złotych polskich 1827 – dziesięciozłotowa moneta Królestwa Kongresowego okresu autonomii bita za panowania Mikołaja I

Zobacz też 

 1½ rubla – 10 złotych
 10 złotych